Pembroke Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Pembroke Township (Illinois)
 Pembroke Township (North Carolina)

in Irland:
 Pembroke Township (Irland), bis 1930